Памятник вежливым людям (Симферополь) 
 Памятник вежливым людям (Белогорск)